Le NK Osijek est un club de football croate basé à Osijek qui évolue en première division, la Prva HNL.

Historique 

 1947 : fondation du club sous le nom FD Proleter Osijek
 1961 : le club est renommé SD Slavonija Osijek
 1967 : le club est renommé NK Osijek
 1995 :  à une Coupe d'Europe (C3, saison 1995/96)

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Croatie
 Vice-champion : 2021

 Coupe de Croatie (1)
 Vainqueur : 1999
 Finaliste : 2012

Bilan européen 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Anciens joueurs 
 Antun Labak
 Nenad Bjelica
 Dumitru Mitu
 Lucian Popescu
 Robert Špehar
 Josip Tadić
 Timo Stavitski
 Davor Suker
 Domagoj Vida

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Croatie
Club de football fondé en 1947
Sport à Osijek